Kelemen Imre (1745–1819) teológus, jogász, egyetemi tanár, jogtörténész, jezsuita szerzetes
 Kelemen Imre (1909–1975) műfordító
 Kelemen Imre (1917–2002) teniszedző, sportvezető